Кубок вызова Футбольной ассоциации (), более известный как Кубок Англии () — кубковый турнир в английском футболе, который проводится под контролем Футбольной ассоциации Англии. Является старейшим из действующих футбольных соревнований в мире: первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне 1871/72. В розыгрыше Кубка Англии участвуют клубы из 10 высших дивизионов футбольных лиг Англии, хотя существуют ограничения, связанные с минимально необходимыми требованиями к домашним стадионам клубов для участия в турнире. Турнир заканчивается финалом Кубка Англии, который проходит в мае месяце и завершает сезон в английском футболе.

Наибольшее количество побед в Кубке Англии одержал «Арсенал», выигрывавший этот трофей 14 раз. В восьми случаях Кубок выигрывала одна команда на протяжении двух и более сезонов подряд, а четыре команды, «Уондерерс», «Блэкберн Роверс», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал», выигрывали два финала подряд более одного раза.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Ливерпуль», который в финальном матче 2022 года в серии послематчевых пенальти победил «Челси».

История 
Обладателем первого Кубка Англии стал клуб «Уондерерс» — лондонская команда, укомплектованная бывшими школьниками, которая выиграла Кубок Англии 5 раз за первые 7 сезонов. Все ранние победители Кубка были из числа состоятельных любительских клубов с юга Англии, однако в 1883 году «Блэкберн Олимпик» стал первой командой с севера страны, выигравшей турнир, победив в финале клуб «Олд Итонианс». По возвращении команды в Блэкберн, капитан «Олимпика» Альберт Уорбертон заявил: «Мы очень рады, что Кубок приехал в Ланкашир. Он станет для него хорошим домом и Кубок никогда больше не вернётся в Лондон».

Однако, по мере того, как футбол становился профессиональным, любительские команды перестали доминировать в турнире. В 1888 году ведущие профессиональные клубы сформировали Футбольную лигу. С тех пор Кубок удалось выиграть лишь одной команде, не входящей в два высших дивизиона Футбольной лиги: «Тоттенхэм Хотспур», тогда выступавший в любительской Южной футбольной лиге, обыграл в финале 1901 года «Шеффилд Юнайтед», выступавший в профессиональной Футбольной лиге. Год спустя «Шеффилд Юнайтед» снова сыграл в финале и на этот раз выиграл его, после чего на протяжении 19 лет этот турнир выигрывали только клубы с севера, пока «Тоттенхэм» не выиграл Кубок снова в 1921 году. В финале Кубка Англии 1927 года победу одержал клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской Футбольной лиге, хотя и расположенный в Уэльсе, став единственным не-английским клубом, которому покорилось это достижение. Шотландский клуб «Куинз Парк» дважды достигал финала Кубка Англии: в 1884 и 1885 годах.

«Ньюкасл Юнайтед» некоторое время доминировал в Кубке Англии в 1950-е годы, выиграв трофей три раза в течение пяти лет, но с тех пор «сороки» выходили в финал лишь однажды, в 1974 году, и проиграли в нём. В 1960-е годы «Тоттенхэм Хотспур» выступал в турнире удачнее других команд, выиграв Кубок трижды в течение семи сезонов. С тех пор начался период успешных выступлений в Кубке Англии лондонских клубов, которые одержали 11 побед в течение 22 сезонов. С 1973 по 1980 годы в Кубке Англии очень успешно выступали клубы из Второго дивизиона. «Сандерленд» выиграл Кубок в 1973 году, «Саутгемптон» — в 1976 году, а «Вест Хэм Юнайтед» — в 1980-м году (последняя на данный момент победа в Кубке Англии команды не из высшего дивизиона). После неожиданной победы «Уимблдона» в финале 1988 года в Кубке Англии начала доминировать так называемая «большая четвёрка» () клубов: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси», которые выиграли Кубок 18 раз в течение 21 сезона.

Финалы 
До 1999 года по регламенту турнира ничья в финальном матче означала необходимость переигровки матча; но с этого года и по настоящее время победитель всегда определяется в день финала: в случае завершения основного и дополнительного времени матча с ничейным результатом назначаются послематчевые пенальти.

Турнир не проводился во время Первой и Второй мировой войны, за исключением сезона 1914/15, когда соревнования были проведены в полном объёме, и сезона 1939/40, когда Кубок был отменён на стадии квалификационных раундов.

Список финальных матчей 
 Легенда

A.  Посещаемость финального матча 1923 года по официальным данным составила 126 047 человек, но в реальности матч наблюдало от 150 000 до 300 000 человек.
B.  Финальный матч 2020 года прошёл при пустых трибунах в связи с ограничениями, введёнными по случаю пандемии COVID-19.

Список победителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Финалы Кубка Англии на сайте RSSSF
 Результаты финальных матчей Кубка Англии на сайте theFA.com
 Результаты финальных матчей Кубка Англии на сайте Telegraph.co.uk
 Результаты финальных матчей Кубка Англии на сайте Fa-CupFinals.co.uk

 
Кубок Англии